Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1993 — 57-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 18 квітня по 2 травня 1993 року.  

Група А Дортмунд та Мюнхен, Німеччина 28 квітня — 10 травня 1993.

Група В Ейндговен (Нідерланди) 25 березня — 4 квітня 1993.

Група С Любляна та Блед, (Словенія) 12 березня — 21 березня 1993.

Збірна Росії дебютувала на чемпіонаті світу, як правонаступник збірної СРСР. Після свого останнього виступу на чемпіонаті світу 1939 року, повернулась збірна Латвії (група С), дебютували збірні: Казахстану, Словенії та України. В кваліфікаційному раунді брали участь збірні: Білорусі, Хорватії, Естонії та Литви.

Чемпіонат світу Група А

Група А

Група В

Кваліфікаційний раунд 9 - 12 місця

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1993-whc-players-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 50% хвилин.
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1993-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Петр Бржиза 
 Захисник  Ілля Бякін
 Нападник  Ерік Ліндрос

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Петр Бржиза
 Захисники  Ілля Бякін —  Дейв Менсон
 Нападники  Ульф Дален —  Ерік Ліндрос —  Мікаель Ренберг

Чемпіонат світу Група В

Кваліфікація Група С 
Група A 6 - 8 листопада 1992 року, Рига, Латвія

Група B 6 - 8 листопада 1992 року, Мінськ, Білорусь

Група C 7 - 8 листопада 1992 року, Загреб та Любляна

Група D 6 - 8 листопада 1992 року, Анкара, Туреччина

Чемпіонат світу Група С 
Група А

Група В

Півфінали
  -  3-2
  -  1-5

Фінал
  -  0-2
 Збірна Латвії вийшла до групи В чемпіонату світу 1994 року.

Матч за 3 місце
  -  3-7

Матч за 9 місце
  -  7-3

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1993 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1993
Травень 1993
Спорт у Дортмунді
Спортивні змагання у Мюнхені
1993 у німецькому спорті